Rushton (Cheshire), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire
 Rushton (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire
 Rushton (Staffordshire), een plaats in het Engelse graafschap Staffordshire